Klára Gonzagová (1. července 1464, Mantova – 2. června 1503, Francie) byla italskou šlechtičnou z rodu Gonzagů. Narodila se jako nejstarší dítě mantovského markýze Frederika I. a jeho manželky Markéty, dcery bavorského vévody Albrechta III. Sňatkem s Gilbertem z Montpensier se stala hraběnkou z Montpensier, dauphine z Auvergne a vévodkyní ze Sessy.

Jedním z jejích šesti potomků byl vévoda Karel III. Bourbonský, který vedl císařskou armádu Karla V. proti papežovi Klementovi VII.

Klára je také jednou postav v Heptaméronu z roku 1558, který napsala Markéta z Angoulême, navarrská královna a sestra francouzského krále Františka I.

Rodina 
Klára se narodila v Mantově 1. července 1464 jako nejstarší dcera mantovského markýze Frederika I. Gonzagy a jeho manželky Markéty Bavorské. Měla pět mladších sourozenců, včetně mantovského markýze Františka II., jehož manželkou byla proslulá Isabella d'Este.

Klářinými prarodiči byli mantovský markýz Ludvík III. Gonzaga a Barbora Braniborská a vévoda Albrecht III. Bavorský a Anna Brunšvicko-Grubenhagensko-Einbecká.

Manželství a potomci 
24. února 1482 se sedmnáctiletá princezna v rodné Mantově provdala za o jednadvacet let staršího Gilberta z Montpensier, který se stal v roce 1486 po otci hrabětem z Montpensier a dauphinem z Auvergne. Byl také neapolským místokrálem (1495) a vévodou ze Sessy. Gilbert byl synem Ludvíka z Montpensier a Gabriely La Tour. Klářin sňatek s ním domluvil její strýc František Secco Aragonský, který doprovázel novomanžele z Mantovy do Milána na jejich dlouhé cestě domů do Francie.

Klára měla s Gilbertem šest potomků:

 Luisa Bourbonská (1482–1561), vévodkyně z Montpensier,
 ⚭ 1499 Andre III. de Chauvigny
 ⚭ 1504 Ludvík, princ z La Roche-sur-Yon (1473–1520)
 Ludvík II. z Montpensier (1483–1501), svobodný a bezdětný
 Karel III. Bourbonský (1490–1527)
 František ze Châtellerault (1492–1515)
 Renata Bourbonská (1494–1539), ⚭ 1515 Antonín Lotrinský (1489–1544)
 Anna Bourbonská (1495–1510)

Vdovství a smrt 
15. října 1496 zemřel v italském Pozzuoli Klářin manžel na horečku a z ní se stala ve třiceti dvou letech vdova.

V roce 1499 vystupovala Klára jako prostřednice jménem svého bratra Františka, který se snažil vytvořit spojenectví s francouzským králem Ludvíkem XII., aby chránil Mantovu, která byla tehdy ohrožována Cesarem Borgiou i benátským dóžetem.

Udržovala korespondenci se svou švagrovou Isabellou d'Este.

Klára zemřela 2. června 1503 ve věku 38 let. Pohřbena byla v kapli svatého Ludvíka v kostele Aigueperse v Auvergne.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 1. července
Narození v roce 1464
Narození v Mantově
Úmrtí 2. června
Úmrtí v roce 1503
Úmrtí ve Francii
Gonzagové
Italské vévodkyně
Hraběnky z Montpensier
Bourboni
Ženy